Beyond the Notes () — студийный альбом бывшего клавшника Deep Purple Джона Лорда, выпущенный в 2004 г. К записи альбома привлекались такие гостевые музыканты, как Анни-Фрид Лингстад, Сэм Браун, Миллер Андерсон, Пит Йорк, Тейс ван Лир и группа Trondheim Soloists.

Список композиций 
 «Miles Away» (7:40)
 «De Profundis» (7:20)
 «One From The Meadow» (8:14)
 «Cologne Again» (6:45)
 «I’ll Send You A Postcard (Pavane for Tony)» (6:54)
 «The Sun Will Shine Again» (4:22)
 «A Smile When I Shook His Hand (In Memorian George Harrison)» (7:30)
 «November Calls» (5:03)
 «The Telemann Experiment» (7:07)
 «Music For Miriam (Version For String Orchestra)» (8:02)

Подробности создания 
 Спродюсировано Марио Арганодона и Джоном Лордом
 Записано и смикшировано в Hansa Haus-Studios, Бонн, Германия, 14 июня − 31 июля 2004 г.
 Запись, проверка, микширование и мастеринг проведены Клаусом Генуитом
 Запись Miles Away сведена Франком Мейером
 Дополнительные записи сведены Манфредом Змарсли в Hansa Haus-Studios и Марио Арганодона в Mo-Songs Studio, Кёльн
 Струнные на The Sun Will Shine Again записаны в Studio N, Кёльн; сессии сведены Гюнтером Каспером

Состав 
 Джон Лорд − фортепиано, орган, клавишные
 Тейс ван Лир — флейта
 Майкл Хойпель — Флейта
 Павел Шиджихара — гитара
 Урс Фукс — бас-гитара
 Марио Аргандона — перкуссия, барабаны, бэк-вокал
 Маттиас Краусс — клавишные
 Герхард Веттер — гобой
 Энди Майлз — кларнет
 Пит Йорк — барабаны
 Эмилия Ампер — никельхарпа
 Сэм Браун — вокал (One From The Meadow)
 Миллер Андерсон — вокал (November Calls)
 Фрида — вокал (The Sun Will Shine Again)
 Сабина ван Баарен — бэк-вокал
 The Vocaleros — голоса
 Кёльнский струнный ансамбль Альберт Юнга
 Trondheim Soloists

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Лорда

Альбомы Джона Лорда
Альбомы EMI Records
Альбомы 2004 года